

Biografia 

Nata nel villaggio di Michajlovka, nei pressi di Omsk, in una famiglia di contadini, sposò Josip Broz dapprima in chiesa e poi, il 7 settembre 1920, civilmente. La coppia ebbe cinque figli, tutti morti in giovanissima età tranne l'ultimo, Žarko, nato il 2 febbraio 1924.

Pelageja morì nel marzo del 1968. L'urna con le sue ceneri è stata posta nel cimitero di Novodevičij a Mosca.

Note 

Sepolti nel cimitero di Novodevičij